Publi Vatini (endeví), endeví romà
 Publi Vatini (tribú), tribú de la plebs el 59 aC